Nimoy steht für:
 (4864) Nimoy, Asteroid

Personen:
 Adam Nimoy (* 1956), US-amerikanischer Regisseur
 Leonard Nimoy (1931–2015), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent